Guimet ist der Nachname von:
 Émile Guimet (1836–1918), französischer Industrieller und Forschungsreisender
Jean-Baptiste Guimet (1795–1871), französischer Chemiker und Unternehmer